Князев, Евгений Иванович: Князев, Евгений Иванович (род. 1942) — советский и российский актёр.
 Князев, Евгений Иванович (1877—1918) — епископ Лаврентий, священномученик.